Ісфаган (з  — «військо, військовий табір») — багатозначна географічна назва:
 Ісфаган — місто в Ірані, адміністративний центр остана Ісфаган. Згадується Птолемеєм як Aspadana.
  Ісфаган — остан в Ірані.
  Ісфаган — шахрестан в складі однойменного іранського остану.